Deák Pál (?–1707) tábornok, ezredtulajdonos, a hegyaljai felkelés leverője
 Deák Pál (1909–1965) radiológus, egyetemi tanár